Sineu är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Sineu ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Sineu är huvudsakligen platt. Sineu ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Sineu. Runt Sineu är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Manacor,  km öster om Sineu. Trakten runt Sineu består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Balearerna